Кары́мов — татарская фамилия.

 Карымов, Евгений Иванович (род. 1983) — рэп-исполнитель.
 Карымов, Марк Игоревич (род. 1998) — российский футболист.
 Карымов, Салават Хакимович (1914—1986) — Герой Советского Союза.